Amerikai komédia, 1938-as színdarab, komédia Aszlányi Károly tollából, melyet 1938. február 9-én mutattak be.
Amerikai komédia, Gore Vidal amerikai író 1876 címmel 1976-ban megjelent regényének magyar nyelvű, Szilágyi Tibor általi fordítása, amely az Európa Könyvkiadónál látott napvilágot, 1981-ben.
Amerikai komédia, 1978-as tévéjáték Karinthy Márton rendezésében Bencze Ilona és Lukács Sándor főszereplésével